АТД может означать:
 Абстрактный тип данных
 Административно-территориальное деление
 Алгебраический тип данных